GE steht für:
 Gastroenterostomie
 Geely GE, eine Limousine von Geely
 Geistiges Eigentum
 Geldeinheit, als Begriff aus der Volkswirtschaftslehre
 Provinz Gelderland, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Gelelektrophorese
 General Electric, ein US-amerikanischer Konzern
 den Kanton Genf in der Schweiz
 Georgien, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Germany, englisch für Deutschland
 Gerichtsentscheidung
 Geruchseinheit, ein Begriff aus der Olfaktometrie
 Getreideeinheit, ein Begriff aus der Landwirtschaft
 Gewerbegebiet, in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Gigabit-Ethernet
 Google Earth, ein virtueller Globus
 Gradientenecho, bei Magnetresonanztomographie
 Das Grundeigentum, Zeitschrift für die gesamte Grundstücks-, Haus- und Wohnungswirtschaft, juristische Fachzeitschrift
 Melilla und Ceuta nach dem ICAO-Code
 TransAsia Airways, eine taiwanische Fluggesellschaft, nach dem IATA-Code
 U-Bahnhof Gemeinschaftshaus, als Abkürzung für einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Ge-Sprachen, indigene Sprachfamilie Ostbrasiliens
 GE Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller

GE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Gelsenkirchen
 Italien: Genova (deutsch: Genua)
 Mazedonien: Gevgelija
 Moldau: Autonomes Gebiet Gagausien
 San Marino: Streitkräfte (Gendarmeria)
 Schweiz: Kanton Genf
 Spanien: Gerona (auslaufend)

Regionen in Georgien nach ISO 3166-2:
 GE-IM, Imeretien
 GE-GU, Gurien
 GE-KA, Kachetien
 GE-KK, Niederkartlien
 GE-MM, Mzcheta-Mtianeti
 GE-RL, Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien
 GE-SJ, Samzche-Dschawachetien
 GE-SK, Innerkartlien („Schida-Kartlien“)
 GE-SZ, Mingrelien und Oberswanetien
 GE-TB, Tiflis

GE oder Ge steht für:
 Gusseisen

Ge steht für:
 Gaia (Mythologie), eine griechische Göttin
 Г, einen Buchstaben des kyrillischen Alphabets
 Gge (Sindhi-Buchstabe) (), einen Buchstaben des arabischen Alphabets des Sindhi
 Ge (Einheit), ein Volumenmaß in Augsburg
 Ge (Waffe), eine historische Stangenwaffe aus China
 Germanium, als Symbol für ein chemisches Element

ge steht für:
 ge, Modalpartikel für „Es gelte!“ oder „Gilt es?“ in mitteldeutschen Dialekten, besonders in Thüringen und Hessen
 .ge, die Top-Level-Domain von Georgien

Ge ist der Familienname folgender Personen:
 Ge Cheng (* 1973), chinesischer Badmintonspieler

 Ge Hong (~280–~340), chinesischer Daoist, Alchemist und Arzt
 Ge Manqi (* 1997), chinesische Sprinterin
 Ge Xinai (* 1953), chinesische Tischtennisspielerin
 Ge Yongxi (* 1974), Anwalt in der Volksrepublik China

 Misha Ge (* 1991), usbekischer Eiskunstläufer
 Nikolai Nikolajewitsch Ge (1831–1894), russischer Maler

Siehe auch:
 

 G (Begriffsklärung)
 Gee
 GEH
 -Modelle, in der Thermodynamik Methoden zur Vorhersage von Aktivitätskoeffizienten

Abkürzung